Шарль Жозе́ Эже́н де Мазено́  (; ) — святой Римско-Католической Церкви, епископ, монах, основатель мужской монашеской конгрегации «Миссионеры Облаты Непорочной Марии» (OMI).

Биография 
Шарль Жозе Эжен де Мазено родился в аристократической семье на юге Франции, в городе Экс-ан-Прованс, столице Прованса . Во время Французской революции его семья была вынуждена из-за преследований эмигрировать в Италию. Через несколько лет он возвратился в родной дом уже без отца, покинувшего семью. 

В 1806 году Шарль де Мезено, после духовного обращения, поступил в духовную семинарию в Париже. В 1811 году был рукоположён в священника и вернулся в родной город, где стал заниматься пастырской и благотворительной деятельностью среди бедных и нуждающихся. В 1816 году основал священническое братство, которое получило название «Миссионеры Прованса». Целью этой организации стала проповедь христианства на провансальском языке. 17 февраля 1826 года Устав этой организации был утверждён Святым Престолом с названием «Миссионеры Облаты Непорочной Девы». 

14 октября 1832 года Шарль Жозе Эжен де Мазено был рукоположён в епископа. 

Умер 21 мая 1861 года.

Прославление 
19 октября 1975 года Шарль Жозе Эжен де Мазено был причислен к лику блаженных римским папой Павлом VI. 3 декабря 1995 года был причислен к лику святых Римским папой Иоанном Павлом II.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Литература 
 Cardinal Roger Etchegaray, Petite vie de Eugène de Mazenod, Paris, Desclée de Brouwer, 1995.(230 p.)
 J.Leflon, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des o.m.i.Paris, Plon, 3 volumes 1957, 1960, 1964 (492 p., 668p. 862 p.)
 A.Tache, La vie spirituelle d’Eugène de Mazenod, aux origines de la société, 1812—1818, Rome, 1963.
 A.Roche, Biographie par l’image, Eugène de Mazenod, Lyon, 1969.
 J.Pielorz, La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782—1812, Ottawa, 1956, 318 p.
 R.Boudens, Mgr C.J.E. de Mazenod, évêque de Marseille et la politique, Lyon, 1951, 295 p.
 A.Rey, Histoire de Mgr Charles Joseph Eugène de Mazenod, Rome, 1928, 2 volumes.

Ссылки 
 Биография 

Католические святые
Святые Франции
Христианские святые XIX века
Сенаторы Второй империи
Беатифицированные Павлом VI
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке